Favia bestae är en korallart som beskrevs av Veron 2000. Favia bestae ingår i släktet Favia och familjen Faviidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stenkoraller
bestae